So Runs the Way – cortometraggio del 1910 prodotto dalla Reliance Film Company
So Runs the Way – cortometraggio del 1913 diretto da Christy Cabanne